Tulipan steht für
 Tulipan (Tulpenschau), eine Blumenschau im Britzer Garten in Berlin
 Tulipan Verlag, deutscher Kinderbuchverlag mit Sitz in München 
 Zeche Tulipan, ein ehemaliges Steinkohlenbergwerk im Wittener Ortsteil Vormholz (bis 1827)
 Zeche Vereinigte Tulipan, ein ehemaliges Steinkohlenbergwerk im Wittener Ortsteil Vormholz (ab 1827)
Siehe auch:
 Tulipa